Die Taiwan Open 2018 waren ein Tennisturnier der Damen in Taipeh. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 29. Januar bis 4. Februar 2018 statt.

Titelverteidigerinnen waren Elina Switolina im Einzel und die Paarung Chan Hao-ching/Chan Yung-jan im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Taiwan Open 2018 fand vom 27. bis 28. Januar 2018 statt.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Taipeh